Bert-Ola Nordlander, né le  à Sundsvall en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie 

Joueur de hockey sur glace, il jouait également au bandy.

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 5 est retiré de l'équipe du AIK IF.

Bert-Ola Nordlander s'engage avec l'équipe bandy du Djurgårdens IF en 1963.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1956-1957 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 14 || 2 || - || 2 || - || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 14 || 7 || 4 || 11 || - || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 14 || 3 || - || 3 || - || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 14 || 8 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 14 || 1 || - || 1 || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 21 || 3 || - || 3 || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 21 || 4 || 0 || 4 || 12 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || AIK IF || Division 1
|| 21 || 3 || 3 || 6 || 6 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || AIK IF || Division 1
|| 27 || 4 || 4 || 8 || 2 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || AIK IF || Division 1
|| 21 || 9 || 11 || 20 || 16 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || AIK IF || Division 1
|| 21 || 3 || 4 || 7 || 2 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || AIK IF || Division 2
|| 19 || 1 || 8 || 9 || - || || || || ||
|-
| 1968-1969 || AIK IF || Division 1
|| 21 || 6 || 6 || 12 || 0 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || AIK IF || Division 1
|| 27 || 2 || 8 || 10 || - || || || || ||
|-
| 1970-1971 || AIK IF || Division 1
|| 28 || 4 || 2 || 6 || 20 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || AIK IF || Division 1
|| 28 || 5 || 13 || 18 || 28 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || AIK IF || Division 1
|| 22 || 5 || 4 || 9 || 4 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Nacka HK || Division 2
|| 17 || 4 || 7 || 11 || - || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Nacka HK || Division 2
|| 22 || 3 || 8 || 11 || - || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Nacka HK || Division 1
|| 20 || 1 || 3 || 4 || - || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Hammarby IF || Division 1
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||

|1960 || JO
| 7 || 0 || 2 || 2 || 4 ||
|-
|1961 || CM
| 7 || 2 || - || - || - ||
|-
|1962 || CM
| 7 || 0 || 3 || 3 || 6 ||
|-
|1963 || CM
| 7 || 1 || 3 || 4 || 2 ||
|-
|1964 || CM
| 7 || 2 || 2 || 4 || 5 ||
|-
|1965 || CM
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|1967 || CM
| 3 || 0 || 0 || 0 || 6 ||
|-
|1969 || CM
| 9 || 0 || 2 || 2 || 2 ||
|-
|1971 || CM
| 10 || 2 || 1 || 3 || - ||
|-
|1972 || JO
| 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||

Trophées et honneurs personnels 
 1966-1967 : Guldpucken.

Références 

Naissance en août 1938
Naissance à Sundsvall
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Timrå IK
Joueur de l'AIK IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Médaillé d'argent olympique suédois
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Gagnant du Guldpucken
Joueur suédois de bandy
Joueur du Djurgårdens IF (bandy)